Jeffery Amherst (1. baron Amherst)
 Jeffery Amherst (5. hrabia Amherst)